Haragrundet kan syfta på följande platser:

Finland 

 Haragrundet, Kronoby, Österbotten, 
 Haragrundet, Raseborg, Nyland,

Se även
Harugrundet

Robotskapade Finlandförgreningar